Mwaro kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Mwaro, provinshuvudstad, 
 Mwaro (vattendrag i Burundi, Muramvya), 
 Mwaro (vattendrag i Burundi, Kayanza), 
 Mwaro (provins), 

Robotskapade Burundiförgreningar